Stati Uniti d'America
 Spring City – borough della Contea di Chester, Pennsylvania
 Spring City – città della Contea di Rhea, Tennessee
 Spring City – città della Contea di Sanpete, Utah